Tennis-Mixed der Olympischen Sommerspiele 1924.

Titelverteidiger waren Suzanne Lenglen und Max Décugis, die nicht erneut antraten. Insgesamt nahmen 27 Doppelpaarungen aus 15 Nationen teil. Mit seiner Niederlage an der Seite von Marion Zinderstein Jessup verpasste Vincent Richards das Triple aus der Einzel-, Doppel- und Mixed-Medaille. Die Bronzemedaille ging kampflos an die Niederländer Cornelia Bouman und Hendrik Timmer.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Mixed
1924
Tennisturnier in Colombes